Грэм Уильям Фи́ллипс (, род. 26 января, 1979, Ноттингем, Великобритания) — британский журналист, блогер, стрингер, до марта 2015 — сотрудник российских государственных телеканалов Russia Today и «Звезда». Получил известность в ходе своей журналистской работы в период Евромайдана на Украине в конце 2013 — начале 2014 года и во время вооружённого конфликта на Востоке Украины.

С июля 2022 года в связи с войной России против Украины под санкциями Великобритании и Украины.

Биография 

Родился в городе Ноттингем 26 января 1979 года. Учился в школе в шотландском городе Перт, а затем окончил университет Данди.

Работал государственным служащим в агентстве  в Лондоне, где как один из 700 чиновников занимался обзорами правительственных сайтов и подготовкой докладов для парламента. В 2010 году решил начать новую жизнь.

В качестве футбольного фаната впервые приехал на Украину в 2010 году вместе с английской футбольной командой. Преподавал английский язык. В начале 2011 года ненадолго вернулся в Великобританию, и с июля того же года вновь работал на Украине — фрилансером, колумнистом, специальным корреспондентом и фотографом. Публиковался в Newsweek, Politico Magazine, What’s on и других англоязычных изданиях.

В 2012 году освещал Чемпионат Европы по футболу 2012. В начале 2013 года снова ненадолго приехал в Великобританию, но снова вернулся, остановившись в Одессе. Завёл блог, канал на Youtube и с декабря 2013 начал работать в качестве журналиста на российском телеканале Russia Today.

В 2013 году расследовал резонансное убийство на Украине английского предпринимателя Бэрри Принга (), опубликовав результаты своего журналистского расследования в электронной книге «Ukraine — Men, women, sex, murder» (2013). Данное издание было удалено в конце года из-за угрозы подачи судебного иска.

Находясь в Одессе, наблюдал за развитием Евромайдана в Киеве, из-за разницы в отношении к которому расстался со своей украинской девушкой и был вынужден прекратить преподавание английского. В начале марта 2014 отправился в Крым и наблюдал за развитием событий там, и за ходом референдума. После этого вернулся ненадолго в Одессу, уволился со всех прежних мест работы и отправился на восток Украины.

16 марта 2016 года, в ходе проходивших в Риге мероприятий Дня памяти латышских легионеров, Грэм Филлипс был задержан полицией. По информации латвийского новостного агентства «Delfi», вооружённый тремя видеокамерами журналист Филипс провоцировал участников шествия: сначала он попытался возглавить колонну участников, а затем начал оскорблять собравшихся, называя их фашистами и призывая «одуматься». В ночь на 17 марта Филлипс был депортирован в согласившуюся его принять Россию и включён Министерством Внутренних Дел Латвии в «чёрный список», по которому получил запрет на въезд в страну на три года.

2 августа 2016 года Филлипс и немецкий журналист Билли Сикс ворвались в помещение редакции берлинского издания Correctiv. Они требовали встречи с журналистом Маркусом Бенсманном, который вел расследование обстоятельств крушения «Боинга» МН17 на востоке Украины в 2014 году. Согласно изданию, гости кричали «Лживая пресса!» () и «Почему вы врете?», вели видеосъемку и отказывались уходить. После вывода из помещения они продолжили съемку, используя телескопические штативы, из-за чего сотрудники редакции вызвали полицию.

Освещение событий российско-украинской войны 

Освещал протесты на Юго-Востоке Украины (2014). В своих репортажах выражал критическую позицию в отношении событий Евромайдана и последовавшей за ними сменой власти на Украине, в частности неоднократно заявлял о собственной вере в то, что этого государства больше не существует. В репортажах неоднократно называл украинскую сторону «фашистами» и «киевской хунтой», что совпадало с тезисами официальных российских СМИ.

В Донбассе его называют «наш Гриша». Ведёт репортажи и берёт интервью на английском и русском языках, при этом по-русски разговаривает плохо. Работает без оператора, ведёт съёмку самостоятельно. Часто сотрудничает с американским стрингером Патриком Ланкастером.

В адрес Филлипса поступали угрозы от проукраинских интернет-пользователей, которые хотели заработать 10 000 $, передав его руководителю Днепропетровской областной государственной администрации Игорю Коломойскому.

В мае 2014 года Грэм Филлипс вёл репортажи из района боевых действий у Славянска, Мариуполя и других городов Донецкой области. 20 мая был задержан на украинском блокпосту при попытке выехать из Мариуполя в Славянск. По информации СМИ, украинские силовики инкриминировали ему шпионаж в пользу сил донецких повстанцев, либо Российской Федерации. Задержание журналиста российские государственные СМИ связывали с начавшейся на Украине кампанией по поиску «российских повстанцев». Однако через два дня он был отпущен. Сразу после своего освобождения 22 мая Грэм Филлипс отправился на Майдан снимать интервью с активистами из «Правого сектора».

В июне 2014 года освещал события Чемпионата мира по футболу в Бразилии.

В июле 2014 года вернулся в зону боевых действий на востоке Украины для продолжения репортажей. Вечером 22 июля он с группой из трёх других журналистов решил осмотреть аэропорт Донецка. Филлипс и корреспондент агентства ANNA News отправились к самому аэропорту, где были задержаны украинскими военными. 25 июля СБУ сообщила о решении депортировать его из страны «с запретом въезда на её территорию сроком на три года в интересах обеспечения государственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности». Были взломаны все его аккаунты в социальных сетях и удалено большое количество репортажей и интервью на его канале на Youtube, что, по предположению журналиста, было сделано СБУ.

После депортации Грэма из Украины в Польшу руководство телеканала RT по соображениям безопасности запретило ему возвращаться на Украину. Он переехал в Россию и некоторое время работал в Ростове, однако уже 14 августа он снова направился на Украину. Снимал видеорепортажи об обстановке в Луганске и его окрестностях во время «августовской блокады». До марта 2015 года сотрудничал с телеканалом «Звезда».

24 ноября, освещая события со стороны повстанцев в районе поселка Пески, Грэм Филлипс был ранен в спину осколком мины, пробившим бронежилет, и госпитализирован.

В феврале 2015 снимал серию репортажей во время Дебальцевской операции. Занимался освещением возвращения Донбасса к мирной жизни, с июня 2015 собирал и распределял гуманитарную помощь в наиболее пострадавших районах.

Был знаком с Александром Захарченко, Арсеном Павловым (Моторола) и Михаилом Толстых (Гиви).

Зимой 2015—2016 работал над выпуском фильма под названием «Арамис — мушкетёр Донбасса» о повстанце Денисе Сомове. Премьера фильма состоялась 6 марта 2016.

17 сентября 2016 года в ходе освобождения из плена ЛНР украинского военнослужащего Владимира Жемчугова Грэм Филлипс оскорблял его (именовал «зомби», спрашивал: «Кто тебя зомбировал?» и «Кому ты теперь нужен, безрукий?») и украинских журналистов. В ходе обмена британец был со стороны ЛНР и оказывая помощь его представителям, само видео было выложено Филлипсом в видеоблоге на YouTube. Представительница ОБСЕ по вопросам СМИ Дуня Миятович назвала поведение Филлипса презренным, позорным поступком и не журналистикой.

В 2016 Грэм Филлипс снимает интервью с Елизаветой Глинкой, которое впоследствии становится основой для двухчасового фильма в память о докторе Лизе, выпущенного к её дню рождения, 20 февраля. В фильме «Доктор Лиза, Донбасс и Дом Милосердия» представлено интервью самой Елизаветы Глинки, а также рассказы спасенных ею детей, интервью коллег из фонда «Милосердие» и кадры, снятые в Донбассе. Фильм был выложен в Youtube и в «Вконтакте».

В 2016 году Грэм Филлипс также активно снимал репортажи о выходе Великобритании из Европейского союза, размещая их на канале в YouTube.

В 2017 Филлипс делал фильм в память о коллеге, погибшей в автокатастрофе «Ирина Гуртяк — История журналиста», работа над ним велась в течение 9 месяцев (2016—2017 гг.). Грэм Филлипс создавал его вместе с Олегом Сомовым, с которым они уже работали раньше над фильмом «Арамис». Съёмки проходили в нескольких городах (Луганск, Санкт-Петербург и Екатеринбург). Премьера фильма состоялась в Луганске 3 июня 2017.

В 2018 года Филлипс выпустил фильмы «Британец в Крыму» и фильм о детском лагере «Артек». В первой половине 2018 года Филлипс делал репортаж о проходившем в России Чемпионате мира по футболу 2018, репортаж из Великобритании, а также проект по Европе, который включал скандал на могиле Степана Бандеры.

Дальнейшая деятельность 
Во время пандемии COVID-19 был в Великобритании, снимая себя на протестах против Black Lives Matter в центре Лондона.

С начала российского вторжения на Украину начал снова ретранслировать российские тезисы, заявляя об управлении Украиной нацистами и отрицая причастность России к резне в Буче. На тот момент аудитория его YouTube канала равнялась 264 тысячам человек, а видеохостинг не отключал для него возможность заработка от рекламы и не удалял сам канал.

Записанное им интервью со взятым в плен в Мариуполе британцем Эйденом Эслиным вызвало резонанс в Великобритании. Деятельность Филлипса вызвали обвинения в нарушении Женевских конвенций об обращении с военнопленными и причастности интервьюера к военным преступлениям.

Оценки 
Согласно исследованию Фила Батлера, редактора сайта Everything PR, Грэм Филлипс был самым влиятельным автором одной из недель мая 2014 в твиттере, публикующим информацию об украинских событиях. Как утверждается в статье, данные получены с помощью инструмента мониторинга социальных медиа . А согласно рейтингу цитируемости блогеров компании Медиалогия Грэм Филлипс по итогам мая стал одним из самых цитируемых блогеров в российских СМИ. В твиттере у Грэма Филлипса более 37 тыс. подписчиков.

Несмотря на то, что Грэм Филлипс являлся внештатным сотрудником телеканала RT (Russia Today), он стал на канале самой узнаваемой фигурой с Юго-Востока Украины, его любительские репортажи часто выходили в эфир. С конца 2014 года по март 2015 года Грэм Филлипс сотрудничал с российским телеканалом Звезда. При этом личный канал Грэма Филлипса в Youtube набрал более 70 тыс. подписчиков; кроме того, у Грэма был и второй канал, также на Youtube, который был закрыт в октябре 2015.

Награды 
1 марта 2015 — Знак «Пограничное братство» от мэра подмосковного города Чехов Павла Хлюпина от имени сообщества «Погранец.рф» за «оказание реальной помощи Новороссии».

21 декабря 2015 — медаль «За заслуги» II степени от главы ЛНР Игоря Плотницкого.

5 февраля 2016 — медаль военного журналиста имени Дмитрия Карбышева.

24 марта 2016 — памятный знак «От благодарного луганского народа» от отделения ЛНР Общественной организации «Офицеры России».

29 сентября 2016 — Приказом министра МВД ЛНР № 273 был награждён медалью «За содействие органам внутренних дел»

Семья, личная жизнь, взгляды 
Мать — Катрин, отец — Норман Филлипс.

6 марта 2015 года Грэм сообщил в своем твиттере о том, что он стал членом Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP). 9 марта 2016 на странице Вконтакте Грэм сообщил о том, что покинул ряды партии UKIP, поскольку он, как журналист, «должен быть нейтрален» в своей деятельности, а лидера британских лейбористов Джереми Корбина назвал «просто уродом и предателем».

В 2016 году Эллиот Хиггинс, основатель портала расследований Bellingcat, обвинил Грэма Филлипса в сотрудничестве с британскими неонацистами. Грэм проводил в Лондоне акцию сбора средств в помощь ополченцам на Донбассе,и в одном из участников акции узнали известного британского нациста Пирса Мэллора.,сам Грэм этого не отрицал, и в личном блоге назвал Мэллора своим добрым другом и с благодарностью сообщил, что тот изрядно помог ему в организации и проведении акции, но «не знал» о его взглядах.

Примечания

Ссылки

Видео 
 Грэм Филлипс о себе и своей работе. 15 мая 2014.
 Обращение к подписчикам своего канала на Youtube. 13 мая 2014. (На английском)

Статьи 
 Грэм Филлипс — журналист или мишень // Profile Russia, 14 декабря 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журналисты RT
Журналисты, освещавшие вооружённый конфликт на востоке Украины
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании